В парному розряді жіночого тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Енн Сміт і Вірджинія Рузічі виграли титул, у фіналі перемігши пару Ілана Клосс і Бетті-Енн Дент 7-5, 4-6, 7-5.

Основна сітка

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1979